Анато́лий Бондаре́нко:
 Бондаренко, Анатолий Афанасьевич (1943—2021) — советский самбист и дзюдоист.
 Бондаренко, Анатолий Васильевич (род. 1974) — украинский политик.
 Бондаренко, Анатолий Дмитриевич (1934—2015) — советский и украинский партийный и государственный деятель.
 Бондаренко, Анатолий Михайлович (род. 1966) — лидер музыкальной группы «Нэнси».
 Бондаренко, Анатолий Николаевич (род. 1949) — советский мотогонщик.
 Бондаренко, Анатолий Павлович (род. 19??) — украинский популярный телеведущий.